Салман Хан, полное имя Салман Амин Хан () — американский преподаватель и предприниматель. Является основателем Академии Хана — некоммерческой организации и бесплатной образовательной онлайн платформы. Внук пакистанского политика  ().

В 2012 году журнал Time включил его в список 100 наиболее влиятельных людей года.

Биография 
Сал (Салман) Хан родился и вырос в Новом Орлеане. Его отец Фахрул Амин Хан (), педиатр родом из Барисала, Бангладеш, умер в 1990 году, а мать Масуда Хан () родом из Калькутты, Индия, дед —  (), пакистанский политик (18.04.1898–12.07.1972).

Сала поделился своим первым воспоминанием времени школьных занятий, когда он наблюдал за своим дядей, решавшим математические задачи. «Что такое исчисление?» (), — спросил Салман. Дядя ответил, что исчисление нужно для того, чтобы стать инженером, и сказал Салу, что тот тоже должен стать инженером и поступить в Массачусетский технологический институт.

Но в детстве Сал больше интересовался искусством, чем математикой, и хотел стать карикатуристом или архитектором. В средней школе Грейс Кинг в Метэри, штат Луизиана, он также играл на гитаре и пел — или, как он это описывал, «рычал» — в хэви-металлической группе.

Постепенно Сал увлекся теоретической физикой. Поэтому он упорно занимался математикой и естественными науками и был принят в Массачусетский технологический институт. Там он регулярно посещал семь-восемь занятий каждый семестр, думая о медицинской или юридической школе, и был взволнован своим первым знакомством с компьютерами и программным обеспечением.

По такой ускоренной программе Сал закончил MIT в 1998 году с тремя степенями: бакалавр математических наук, комбинированный бакалавр наук в области электротехники и информатики, а также степень магистра в области электротехники. Да, и как президент своего класса, он получил диплом от другого президента — Билла Клинтона.

Проработав два года в Калифорнии в Oracle, Сал вернулся в Кембридж и Гарвардскую школу бизнеса, где получил степень магистра делового администрирования.

После Гарварда Сал стал аналитиком в хедж-фонде в Бостоне, но никогда не терял своего увлечения образованием и тем, как люди получают фундаментальное понимание по решению проблем и другие знания.

В 2004 году в качестве побочного проекта Сал начал обучать своею младшую двоюродную сестру Надию математике по телефону с помощью интерактивного блокнота (в дальнейшем Надия поступила в , который окончила в 2014 году). В течение двух лет Хан добавил к своим онлайн-занятиям более дюжины родственников и друзей семьи. К тому времени он писал программное обеспечение для своих учеников, чтобы они могли практиковаться, и создавал уроки на YouTube.

К 2009 году Сал оставил свою основную работу, чтобы полностью посвятить себя новой некоммерческой Академии Хана при финансовой поддержке Joint Venture Silicon Valley из Сан-Хосе, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и других участников.

На 2014 год Хан управлял компанией с более чем 50 сотрудниками.

У Салмана четыре академических степени: бакалавр по математике, бакалавр по электротехнике и компьютерным наукам и магистерская степень по компьютерным наукам, полученные в Массачусетском технологическом институте, а также степень MBA Гарвардской школы бизнеса.

Семья 

Хан женат на Умайме Марви с 2004 года, пакистанке, с которой он познакомился во время учёбы в Массачусетском технологическом институте, а затем воссоединился в Гарварде, где она заканчивала медицинское образование.

У них двое детей: Имран (род. 2010) и Дия (род. 2012).

Примечания

Ссылки 
 
 Выступление на TED

Выпускники Гарвардской школы бизнеса
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института